Појам Ореовец је изведен од речи [[орах]]. Он може значити:

 Ореовец (Македонски Брод), село у општини Македонски Брод, Северна Македонија;
 Ореовец (Прилеп), село у општини Прилеп, Северна Македонија;

или

 Ораовец, село у општини Велес, Северна Македонија.

Види још 
 Орах (вишезначна одредница)
 Ораовица (вишезначна одредница)
 Орахова (вишезначна одредница)
 Ораховица (вишезначна одредница)
 Ораховице (вишезначна одредница)
 Ораховљани (вишезначна одредница)
 Орахово (вишезначна одредница)
 Орашац (вишезначна одредница)
 Орашје (вишезначна одредница)